Fonio ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Christian Fonio (1881–1968), Schweizer Chirurg
 Giovanni Fonio (* 1998), italienischer Tennisspieler

Siehe auch:
 Foniohirse